

Geografia 
 Bou – comune del Loiret (Francia)

Sigle 
 Bank of Uganda – banca centrale dell'Uganda
 British Ornithologists' Union – associazione ornitologica britannica

Codici 
 BOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bourges (Francia)
 bou – codice ISO 639-3 della lingua bondei

Musica 
 Bou – rapper
 Bou (坊) – ex chitarrista del gruppo An Cafe